

Personen 
 Alex Katz (1927), Amerikaans kunstschilder
 Bernard Katz (1911-2003), Brits biofysicus en neurofysioloog
 Daniel Katz (schrijver) (1938), Fins schrijver
 Daniel Katz (psycholoog) (1903-1998), Amerikaanse psycholoog
 Dick Katz (1924-2009), Amerikaans jazzpianist en muziekarrangeur
 Eli Katz (1926-2000), Amerikaans striptekenaar (artiestennaam Gil Kane)
 Frida Katz (1885-1963), Nederlands advocaat en politica
 Friedrich Katz (1927-2010), Oostenrijks etnoloog en historicus
 Jerrold Katz (1932-2002), Amerikaans filosoof en linguïst
 Jon Katz (1947), Amerikaans journalist en schrijver
 Jonathan Katz (acteur) (1946), Amerikaans komedie-acteur
 Mike Katz (1944), Amerikaans bodybuilder
 Peter Katz (1981), Canadees singer-songwriter
 Phil Katz (1962-2000), Amerikaans softwareontwikkelaar
 Yisrael Katz (1927-2010), Israëlisch politicus
 Yisrael Katz (1955), Israëlisch politicus

Overige 
 Dr. Katz, Professional Therapist, Amerikaanse komische animatieserie
 Kasenetz-Katz Singing Orchestral Circus, een Amerikaanse band
 Katz & Maus, videospel (Radar Rat Race)
 Burcht Katz, burcht in Duitsland

Zie ook 
 David Katz